Il singolare del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Zina Garrison 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Conchita Martínez (Campionessa)
 Assente
 Helena Suková (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Zina Garrison (finale)
 Chanda Rubin (secondo turno)
 Lisa Raymond (secondo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)

 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Caroline Kuhlman (terzo turno)
 Liz Smylie (primo turno)
 Claudia Porwik (quarti di finale)
 Clare Wood (primo turno)
 Christína Papadáki (secondo turno)
 Jeri Ingram (secondo turno)
 Andrea Temesvári (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Women's Hard Court Championships 1993